Casamento

Localidades

El Casar

Casar (Carolina do Norte)

Pessoas
Cäsar Rüstow
Sandy Casar

Desambiguação